

Patronyme 
 Armand Berton, un politicien. 
 Armand Berton, un peintre sourd du .

Homonymie de patronyme